SCO (korfbal)
SCO Group, een failliete Amerikaanse softwareontwikkelaar
Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel
Shanghai Cooperation Organisation, een Euraziatische intergouvermentele organisatie
De ISO-afkorting voor Schotland
De chemische stof Carbonylsulfide
VV SCO, voorheen SCO/TOFS, een voetbalclub uit het Brabantse Oosterhout
SCO '63, een voetbalclub uit Spijkenisse